USMB steht für:

 Université Savoie-Mont-Blanc, eine Hochschule mit Sitz in Chambéry (Frankreich)
 United States Marine Band, eine US-amerikanische Militärmusik
 United States Metric Board, ein ehemaliges Gremium der US-Behörden

Abkürzung